Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Brenda Schultz 7-6(6), 6-4.

Teste di serie 

 Steffi Graf (Campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)
 Jana Novotná (semifinali)
 Gabriela Sabatini (terzo turno)
 Kimiko Date-Krumm (secondo turno)
 Nataša Zvereva (secondo turno)
 Brenda Schultz (semifinali)
 Julie Halard-Decugis (terzo turno)

 Sabine Hack (terzo turno)
 Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Brenda Schultz (finale)
 Julie Halard-Decugis (quarti di finale)
 Ginger Helgeson-Nielsen (terzo turno)
 Katerina Maleeva (terzo turno)
 Barbara Rittner (terzo turno)
 Meike Babel (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1994